



Toponymes 

São Cristóvão, municipalité située dans l'État du Sergipe
São Cristóvão do Sul, municipalité située dans l'État de Santa Catarina

São Cristóvão, quartier de la cité de Rio de Janeiro, située dans l'État de Rio de Janeiro
, quartier de la cité de Salvador, située dans l'État de Bahia

Football 

Le São Cristóvão de Futebol e Regatas, club de football basé à Rio de Janeiro, dans le quartier éponyme

, paroisse civile de la municipalité de Montemor-o-Novo, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo
, paroisse civile de la municipalité de São Pedro do Sul, située dans le district de Viseu et la région Centre
, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord
, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord
, paroisse civile de la municipalité de Sabrosa, située dans le district de Vila Real et la région Nord
São Cristóvão e São Lourenço, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne
La Ribeira de São Cristóvão, petit cours d'eau affluent du Sado

Équivalents dans d'autres langues 
 , la forme française
 , la forme espagnole

Notes 

Sao Cristóvão